Линза:

 Линза — оптический предмет дискообразной формы, служащий для фокусировки или рассеивания света.
 Линза — геологическое тело чечевицеобразной формы, быстро выклинивающееся по всем направлениям, мощность которого невелика по сравнению с протяжённостью.
 Гравитационная линза — массивное тело, искривляющее ход лучей своим гравитационным полем, действие которого отчасти сходно с действием оптической линзы.
 Линза в структуре галактик — составляющая эллиптической формы с практически однородной поверхностной яркостью, которая может проявляться в области между балджем и диском.

См. также 
 Линзовидная галактика